Verónica de campo puede referirse a:

 Verónica agrestis
 Veronica polita